Stora Hedtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hedtjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (9,32 ha)
Stora Hedtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (8,55 ha)

Se även
Hedtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn